Chant d'étoile est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Sacham, le fils d'Aria, est un homme. Bien qu'inquiète pour lui, Aria le laisse vivre ses propres expériences sans s'immiscer dans sa vie privée. Grâce à ses mains capables de soigner tous les maux, il voyage avec Marvèle pour guérir ceux qui croisent son chemin. 
Mais un jour, Aria découvre un petit couteau, dont la lame est gravée du nom de son fils, dans les affaires d'un bandit de grands chemins. Ce couteau, elle en est sûre, est celui qu'elle a offert à son fils lorsqu'il est parti, et jamais il ne s'en serait séparé. 
Pourtant le bandit jure que Sacham le lui a offert pour n'avoir pas réussi à le guérir. Folle d'inquiétude, Aria se lance à la recherche de son fils.

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Chant d'etoile
Chant d'etoile
Album Dupuis